Пио́н может означать:
 Пион () — род красивоцветущих растений семейства Пионовые.
 Пион — субатомная частица.
 «Пион» — 203-мм самоходная артиллерийская установка 2С7.

См. также 
 Пион-К — военно-прикладной космический комплекс с лазерно-электронным телескопом. Входил в состав оборудования КА «Космос-1686».
 Пеон (значения)